O Colégio Madre Carmen Sallés é uma instituição de ensino particular brasileira, com sede em Brasília, no Distrito Federal. A escola é  mantida pela Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Sallés, fundada em 1962, e abrange o ensino infantil, fundamental e médio.

Histórico 
Localizada na Quadra 604 no Setor de Grandes Áreas na Asa Norte, atendia no início à educação infantil e primário. Foi expandindo sua atuação, complementando o ensino fundamental e, no ano de 2000 implantou o ensino médio. Nesse mesmo ano assumiu o compromisso de favorecer o desenvolvimento de uma obra social: a creche Madre Carmen Sallés, localizada na Expansão da Samambaia.

É dirigido pelas irmãs concepcionistas missionárias do ensino, e procura oferecer uma educação integral e integradora, calcada numa pedagogia preventiva e personalizada seguindo os princípios educativos de Carmen Sallés, fundadora da congregação.

O Colégio Madre Carmen Sallés, desde a sua fundação, em 1962, vem oferecendo educação integral e integradora calcada numa pedagogia personalizada, respeitando as diferenças individuais e ajudando o aluno a discernir e optar pelo caminho que conduz à plenitude da vida.

No colégio Madre Carmen Sallés, dirigido pelas Irmãs Concepcionistas Missionárias do Ensino, os alunos encontram espaço para seu crescimento físico, intelectual, espiritual, social, cívico, afetivo, com ênfase para as posturas críticas, criativas, autônomas e responsáveis. A aquisição do conhecimento acontece de forma participativa, reflexiva no qual o aluno é sujeito ativo de seu desenvolvimento como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus.

Fiéis aos princípios educativos da fundadora da Congregação, religiosas e leigos se dedicam à missão de evangelizar através da educação, tendo Maria Imaculada como fonte inspiradora, possibilitando ao aluno a construção de seu próprio conhecimento, o desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias para fazer dele partícipe na construção de uma sociedade mais justa, digna e solidária, segundo os ensinamentos do Evangelho.

Atualmente, o Colégio Madre Carmen Sallés possui um site: https://web.archive.org/web/20100212194842/http://www2.carmensalles.com.br/novo_site2/, mais de 1.000 alunos e um blog da rede concepcionista: https://web.archive.org/web/20100114190957/http://blog.concepcionistas.com.br/.

Ligações externas 
 

Escolas católicas do Brasil
Escolas particulares do Distrito Federal (Brasil)
Instituições de educação infantil do Distrito Federal (Brasil)
Instituições de ensino fundamental do Distrito Federal (Brasil)
Instituições de ensino médio do Distrito Federal (Brasil)
Instituições de ensino de Brasília